Balm Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Balm Creek (Baker County, Oregon)
 Balm Creek (Lane County, Oregon)
 Balm Creek (Wheeler County, Oregon)